Добрино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добрино — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Добрино — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Добрино — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Добрино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Добрино — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Добрино — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Добрино — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Добрино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Добрино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Добрино — деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Добрино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Добрино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Добрино — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Добрино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Добрино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.